Crkva Blažene Djevice Marije u Solinu
Gospa od Otoka (ikona)